Розенгартен ( — Розовый сад):

 Розенгартен (Кохер) — коммуна, земля Баден-Вюртемберг Германии.
 Розенгартен (Харбург) — коммуна, земля Нижняя Саксония Германии.

 «Розенгартен» — средневековая немецкая поэма.